En Pologne, Palędzie peut désigner :

 Palędzie, village de la voïvodie de Basses-Carpates ;
 Palędzie, village de la voïvodie de Grande-Pologne.